Ellis Ferreira e Rick Leach hanno battuto in finale Wayne Black e Andrew Kratzmann 6–4, 3–6, 6–3, 3–6, 18–16.

Teste di serie

 Sébastien Lareau /  Leander Paes (primo turno)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Jonas Björkman /  Byron Black (secondo turno)
 Alex O'Brien /  Jared Palmer (semifinali)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (Campioni)
 David Adams /  John-Laffnie de Jager (secondo turno)
 Jeff Tarango /  Daniel Vacek (primo turno)
 Wayne Black /  Andrew Kratzmann (finale)

 Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (primo turno)
 Piet Norval /  Kevin Ullyett (secondo turno)
 Jiří Novák /  David Rikl (quarti di finale)
 Nicklas Kulti /  Mikael Tillström (terzo turno)
 Assente
 Martin Damm /  Maks Mirny (terzo turno)
 Wayne Ferreira /  Evgenij Kafel'nikov (terzo turno)
 David Macpherson /  Peter Nyborg (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2000
ATP Tour 2000